Chantal Poupaud (1939-2022), réalisatrice, scénariste et productrice française ;
Melvil Poupaud (né en 1973), acteur français, fils de la précédente ;
Yarol Poupaud (né en 1968), de son vrai nom Stanislas Poupaud, musicien et producteur français, fils de la première.